L'Uber Cup 2022 est la  de cette compétition, appelée également Championnat du monde de badminton par équipes féminines.

Lieu de la compétition 
En novembre 2018, la compétition a été attribuée à la Thaïlande.

Qualifications

Tirage au sort 

La placement dans les différents pots est déterminé par le classement mondial au 22 février 2022. Le Japon, n°1, est placé à la place A1 et la Corée du Sud, n°2, à la place D1.

Tour préliminaire

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale

Tableau

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Classement final

Notes et références

Lien externe 
 Les résultats sur tournamentsoftware.com

2022
Badminton 2022
Badminton
Badminton
Uber Cup
Championnat du monde en 2022
Badminton en Thaïlande